

Tabelle der Zeichen U+22000 bis U+23FFF im Unicodeblock Vereinheitlichte CJK-Ideogramme, Erweiterung B 

CJK
CJK-Ideogramme Erweiterung B/22000